CIPA est un sigle pour :
 Camera & Imaging Products Association, regroupement de fabricants japonais d'appareils photos.
 Cook Islands Progressive Association, ancienne organisation politique autochtone des îles Cook.